Карасук — река в Красноярском крае России, протекает по территории Идринского и Краснотуранского районов. Бывший приток реки Сыды.

После строительства Красноярской ГЭС впадает в залив Сыда Красноярского водохранилища. Длина до образования водохранилища — 24 км.

Примечания 

Притоки Енисея
Реки Идринского района
Реки Краснотуранского района